Deedar est le titre de plusieurs films indiens :
 Deedar, un film indien réalisé par Nitin Bose, sorti en 1951
 Deedar, un film indien, sorti en 1970
 Deedar, un film indien réalisé par Pramod Chakravarti, sorti en 1992